Огублённый (огу́бленный) гласный переднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, как отдельная фонема не существует. Обозначается символом , представляющим собой капительную лигатуру œ, которая также применяется в МФА для обозначения огублённого гласного переднего ряда средне-нижнего подъёма.

Примеры 

Гласные нижнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные переднего ряда